Cointe est un quartier de Liège en Belgique ;
François Cointe, un dessinateur de presse français (1957 -).